Фридерик Папе (; 4 апреля 1856, Золочев — 20 октября 1940, Краков) — польский историк, исследователь истории Польши 15-16 ст., библиотекарь. Действительный член АН в Кракове (1920). Профессор (1921). Происходил из ополяченой французской семьи.

Биография 
Родился в Золочеве на Львовщине в семье уездного комиссара. В 1867-1873 учился в Львовской гимназии, в 1873-1875 — во Львовском университете, в 1875-1879 — в Вене. В 1878 г. в Венском университете защитил докторскую диссертация на тему: «Polityka polska w czasie upadku Jerzego z Podiebradu wobec kwestii następstwa w Czechach 1466-1471». В 1880-1883 — библиотекарь Библиотеки им. Оссолинских во Львове. С 1883 г. работал в библиотеке Львовского университета (с 1893 — хранитель, с 1895 — заместитель директора). Соучредитель Исторического общества во Львове (1886), 1904-1905 — главный редактор журнала «Kwartalnik Historyczny». В 1905-1926 гг. — директор библиотеки Ягеллонского университета. В 1920 и 1929-1930 — заместитель директора Библиотеки Чарторыйских в Кракове. В 1927-1933 гг. — инспектор библиотеки АН в Кракове. 1921-1927 — профессор Ягеллонского университета. С 1906 г. — член-корреспондент, с 1920 — действительный член АН в Кракове. Был членом Венгерской АН, почетным членом Польского исторического общества, Венгерского исторического общества и Общества польских библиотекарей.

Умер в г. Краков.

Работы 
Исследовал эпоху господства династии Ягеллонов:
 «Kandydatura Fryderyka Jagiellończyka na biskupstwo warmijskie 1489-1492: Ustęp z dziejów polityki Kazimierza IV wobec Prus po odzyskaniu tychże» (1879),
 «Ostatnie dwunastolecie Kazimierza Jagiellończyka 1480-1492» (1903),
 «Studia i szkice z czasów Kazimierza Jagiellończyka» (1907),
 «Jan Olbracht» (1936), «Aleksandr Jagiellończyk» (1949) и др.).

Исходный материал к теме собрал в издании «Akta Aleksandra króla polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego... 1501-1506» (1927).

Папе интересовался региональной историей:
 «Zabytki przeszłości miasta Bełza» (1884),
 «Skole i Tucholszczyna: Przewodnik Naukowy i Literacki» (1890),
 «Historia miasta Lwowa w zarysie» (1890) и др.).

Исследовал также тематику 16 ст.:
 «Ostatnie lata Diabła Stadnickiego» (1889),
 «Żywot hetmana Żółkiewskiego» (1895),
 «Dzieje unii kościelnej na Rusi» (1896).

Был соавтором публикации «The Cambridge History of Poland: From the Origins to Sobieski» (1950).

Награды 
 Командорский крест ордена Возрождения Польши (1927)
 Золотой Крест Заслуги (1936)
 Рыцарский крест ордена Франца Иосифа (Австро-Венгрия, 1905)
 Командорский крест ордена Заслуг (Венгрия)

Примечания

Источники и литература 
 "Тельвак В. В." Папе Фридрих //

Литература 
 "Dąbrowski J." F. Papèe (1856-1940). «Kwartalnik Historyczny», 1939-1945, r. 53
 "Lipska H." F. Papèe (1856-1940). «Przegląd Biblioteczny», 1950, r. 18
 "Bieńkowski W." Papèe Fryderyk (1856-1940). В кн.: Polski słownik biograficzny, t. 25. Б/м, 1980
 "Kaniewska I." Fryderyk Papèe (1856-1940). В кн.: Uniwersytet Jagielloński: Złota księga Wydzału Historycznego. Kraków, 2000.

Историки Польши
Медиевисты Польши
Библиотекари Польши
Преподаватели Ягеллонского университета